Стародоронинское — село в Улётовском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения Доронинское.

География 
Расположено на берегу реки Ингода в месте впадения ручья Доронник, в 40 км от райцентра.

Население

История 
Решение образовать новый населённыё пункт путём выделения из села Доронинское было принято Законом Забайкальского края от 25 декабря 2013 года.

Присвоение наименования селу на федеральном уровне было осуществлено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2018 года.

Примечания 

Населённые пункты Улётовского района